Ел Тарахумара има више значења:

 Ел Тарахумара (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тарахумара (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику